HMS Indefatigable är namnet som åtta fartyg i Royal Navy har burit:

, var en 64-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1784, omgjordes (razee) till en 38-kanoners fregatt 1795 och höggs upp 1816.
, var ett bepansrat skepp som förvärvades 1804 och såldes 1805.
HMS Indefatigable, skulle bli en 50-kanoners fjärdeklass linjeskepp. Hon beställdes 1832 men avbeställdes 1834.
, var en 50-kanoners fjärdeklass linjeskepp sjösatt 1848, lånades ut som träningskepp efter 1865 och såldes 1914.
, var en andraklass kryssare av Apollo-klass sjösatt 1891, omdöpt till HMS Melpomene 1910 och såldes 1913.
, var en slagkryssare av Indefatigable-klass sjösatt 1909 och sänktes i slaget vid Jylland 1916.
HMS Indefatigable, var ett expedieringfartyg som sjösattes 1883 som . Hon såldes som ett träningsfartyg med namnet Indefatigable 1913, återköptes 1941 och omdöptes till HMS Carrick II innan hon skrotades 1947.
, var ett hangarfartyg av Implacable-klass sjösatt 1942 och skrotades 1956.